HCW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cheraw, Carolina del Sud (Stati Uniti)